X-23 steht für:
 Martin-Marietta X-23, Experimentalflugzeug
 Laura Kinney/X-23, eine Figur aus dem Marvel-Universum